Boerendiep, een kanaal in Stadskanaal 
Boerendiep, een vm. waterschap bij Stadskanaal